Каракамыс — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каракамыс — изначальное название города Темир в Темирском районе Актюбинской области.
 Каракамыс — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Каракамыс — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Каракамыс — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Озера 
 Каракамыс — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Каракамыс — озеро в Костанайском районе Казахстана.
 Каракамыс — озеро в Краснопресненском  сельском округе Мендыкаринского районе Костанайской области Казахстана.
 Каракамыс — озеро в Тенизовском  сельском округе Мендыкаринского районе Костанайской области Казахстана.
 Каракамыс — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.